Het WTA-tennistoernooi van Sint-Petersburg (officieel St. Petersburg Ladies' Trophy) van 2022 vond plaats van 7 tot en met 13 februari 2022 in de Russische stad Sint-Petersburg. Het was de zevende editie van het toernooi. Er werd gespeeld op hardcourt­binnenbanen.

Enkelspel 
Titelhoudster Darja Kasatkina uit Rusland was haar titel niet komen verdedigen.

Het tweede reekshoofd, Anett Kontaveit uit Estland, won het toer­nooi. In de finale ver­sloeg zij de als eerste geplaatste Griekse Maria Sakkari in drie sets, met een tiebreak in de tweede set. Kontaveit wist voor het eerst in haar loop­baan het toer­nooi van Sint-Petersburg op haar naam te schrij­ven. Het was haar zesde WTA-titel, de eerste van dat jaar. Zij won US$ 108.000 prijzen­geld op dit toernooi.

De Belgische Elise Mertens was het achtste reekshoofd – zij bereikte de kwartfinale, waarin zij niet opge­wassen bleek tegen Maria Sakkari. Haar landgenote Alison Van Uytvanck strandde in de eerste ronde.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste speelsters

Toernooischema

Finale

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel 

Van de titelhoudsters Nadija Kitsjenok en Raluca Olaru had de eerste zich niet voor deze editie van het toer­nooi inge­schre­ven. Olaru speelde samen met Sorana Cîrstea – zij kwamen niet verder dan de tweede ronde.

Het eerste reekshoofd, Veronika Koedermetova en Elise Mertens, had zich kort voor aanvang van het dubbelspeltoernooi afgemeld, wegens een schouderblessure van Koedermetova.

Het ongeplaatste duo Anna Kalinskaja en Caty McNally won het toer­nooi. In de finale ver­sloe­gen zij het eveneens ongeplaatste koppel Alicja Rosolska en Erin Routliffe in de match-tiebreak, na een tiebreak in de tweede set. Het was hun eerste gezamen­lijke titel. De Russin Kalinskaja had daar­naast twee eerdere dubbel­spel­titels met andere part­ners; de Amerikaanse McNally vier.

De Belgische Alison Van Uytvanck speelde samen met Zhang Shuai (China) – zij verloren reeds hun openingspartij.

Er waren geen Nederlandse deelneemsters.

Geplaatste teams

Toernooischema

Externe links 

 Enkelspel
 Dubbelspel
 Toernooischema ITF

Sint-Petersburg 2022
Sint-Petersburg